Kaita – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Kaita – città del Giappone